Богослов — фамилия, образована от нарицательного «богослов», и топоним.

Носители фамилии 
Богослов — фамилии:
 Богослов Иван Ефремович (1898—1976) — генерал-майор авиации, участник гражданской и Великой Отечественной войн.

Населённые пункты 
Богослов — название населённых пунктов:

 Богослов — село в Антроповском районе Костромской области.
 Богослов — село в Ростовском районе Ярославской области.
 Богослов — село в Ярославском районе Ярославской области.
 Богослов — вулкан на Алеутских островах в США.
 Богослов — село общины Кюстендил Кюстендилской области в Болгарии.

См. также 
 Богословие